Preserje je ime več naselij v Sloveniji:

 Preserje, občina Braslovče
 Preserje (pod Krimom), občina Brezovica
 Preserje, občina Nova Gorica
 Preserje pri Komnu, občina Komen
 Preserje pri Lukovici, občina Lukovica
 Preserje pri Zlatem Polju, občina Lukovici
 Preserje pri Radomljah, občina Domžale

naselja v Sloveniji